Por fibra pode estar à procura de:

Fibra - conceituação genérica e comum.

Materiais
Fibra óptica 
Fibra óptica escura
Fibre channel
FTTH
Fibra de coco 
Fibra de vidro 
Fibra de carbono 
Fibra de madeira
Fibra cerâmica 
Fibra de basalto

Tecidos
Fibra de alpaca
Fibra natural
Fibra sintética 
Fibra têxtil

Anatomia
Fibra amielínica 
Fibra colágena
Fibra elástica 
Fibra esclerenquimática 
Fibra mielínica 
Fibra muscular 
Fibra muscular extrafusal 
Fibra muscular intrafusal
Fibra reticular

Outros
Banco Fibra 
Fibras dietéticas 
Fibrado vectorial

Desambiguação